Le poste de conseiller général peut faire référence à des fonctions différentes suivant les pays :
 en France, un conseiller général est une personnalité politique locale élue lors des élections cantonales dont le titre a été transformé en « conseiller départemental » en 2015 ;
 dans le monde anglo-saxon, le terme de conseiller général (Counsel General en anglais) peut être utilisé comme synonyme de procureur général ;
 au pays de Galles (Royaume-Uni), le conseiller général est un membre du gouvernement chargé de le conseiller juridiquement.